

Patronyme 
 Fortuné de Mazenod (1749-1840) est un évêque de Marseille (1823-1837) ;
 Saint Eugène de Mazenod (1782-1861), neveu de Fortuné, est un évêque de Marseille (1837-1861), canonisé en 1995 ;
 Marc-Antoine Mazenod (1606-1679), échevin de Lyon entre 1659 et 1660.

Autres 
Citadelles et Mazenod est un éditeur français de livres d'art
Mazenod, ville située à l'ouest du Lesotho et au sud-est de la capitale Maseru
Hôtel de Mazenod, un hôtel particulier situé à Aix-en-Provence

Homonymie de patronyme